Sundby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sundbyerne – fællesbetegnelse for bydelene Sundbyøster og Sundbyvester i den københavnske del af det nordlige Amager
 Sundby (Koed Sogn) – en bebyggelse i Koed Sogn, Syddjurs Kommune
 Sundby (Morsø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sundby Sogn, Morsø Kommune
 Sundby (Stadager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stadager Sogn, Guldborgsund Kommune
 Sundby (Stagstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stagstrup Sogn, Thisted Kommune
 Sundby (Lolland) – satellitby til Nykøbing Falster i Toreby Sogn, Guldborgsund Kommune

 Se også
 Sundby Sogn i Københavns Kommune
 Nørresundby – en bydel i Aalborg